IFK Göteborg is een Zweedse voetbalclub uit Göteborg. De afkorting IFK staat voor Idrottsföreningen Kamraterna (Sportvereniging Kameraden), een organisatie van vele sportverenigingen in heel Zweden. Net als ander IFK's speelt IFK Göteborg in blauw-wit. Thuiswedstrijden worden gespeeld in het Gamla Ullevi stadion.

Historie 
Nadat al enkele malen gepoogd was een IFK-sportvereniging in Göteborg op te richten, lukte dat uiteindelijk in 1904. In 1908 werd het eerste kampioenschap gevierd. Tot aan de jaren tachtig was IFK Göteborg af en toe succesvol. Voor de Tweede Wereldoorlog domineerde de club, samen met andere clubs uit Göteborg, de Zweedse competitie. Maar daarop volgden enkele degradaties eind jaren dertig en veertig. Maar na degradaties wist IFK Göteborg altijd weer snel terug te komen aan de top van de hoogste divisie.

De degradatie in 1970 was dramatisch. Na hevige supportersrellen verloor IFK Göteborg de degradatiewedstrijd. Het verblijf in de tweede klasse duurde zes jaar. Pas in 1976, met onder anderen aanvaller Ove Kindvall, volgde weer promotie.

In 1978 werd de tot dan toe onbekende trainer Sven-Göran Eriksson aangesteld. Onder zijn leiding behaalde de club ongekende successen. In 1982 was IFK Göteborg bijna failliet (er moest geld geleend worden van de supporters om het UEFA Cup-duel in Valencia te spelen), maar desondanks won de club de Allsvenskan, de Zweedse voetbalbeker en de UEFA Cup. Ook nadat vele spelers naar het buitenland waren vertrokken, werd IFK nog kampioen. In 1987 werd de UEFA Cup voor de tweede keer gewonnen.

Begin jaren negentig bleef IFK Göteborg, ook na het vertrek van Eriksson, succesvol. Tussen 1990 en 1996 werd alleen in 1992 het kampioenschap gemist. Vanaf 1996 ging het minder; IFK won geen prijzen meer en in 2002 dreigde zelfs degradatie. Na dit dieptepunt werd echter de weg omhoog weer gevonden, wat resulteerde in een nieuw kampioenschap in 2007.

Erelijst

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2: 1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

IFK Göteborg in Europa 

IFK Göteborg speelt sinds 1958 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die IFK Göteborg heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
Champions League (6x)
1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2008/09Europacup I (9x)
1958/59, 1959/60, 1961/62, 1970/71, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1988/89, 1991/92
Europa League (7x)
2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2020/21Europacup II (2x)
1979/80, 1982/83
UEFA Cup (9x)
1980/81, 1981/82, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1998/99, 1999/00, 2002/03, 2006/07Intertoto Cup (1x)
2005

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van IFK Göteborg uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is doelman Thomas Ravelli degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van IFK Göteborg in totaal 83 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Externe link 
 Officiële website

 IFK Goteborg